Му́ромцев (м), Му́ромцева (ж) — русская фамилия, этимологически восходящая к прозвищу Муромец (житель Мурома). Муромцовы — русские дворянские роды.

Муромцев 
 Муромцев, Александр Петрович — генерал-майор по флоту, капитан Архангельского (1781—1783) и Херсонского (1783—1785) портов.
 Муромцев, Алексей Михайлович (1921—1987) — советский учёный-океанолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Муромцев, Борис Алексеевич (1898—1956) — советский учёный, доктор химических наук.
 Муромцев, Виктор Николаевич (1912—1945) — советский оператор документального кино.
 Муромцев, Георгий Сергеевич (1932—1999) — советский и российский биолог.
 Муромцев, Леонид Матвеевич (1825—1899) — русский государственный деятель, тайный советник, гофмейстер.
 
 
 Муромцев, Юрий Владимирович — ректор института им. Гнесиных (1953—1970), директор Большого театра.
 Волков-Муромцев, Александр Николаевич (1844—1928) — русский биолог и художник-акварелист, искусствовед.

Муромцева 
 Климентова-Муромцева, Марья Николаевна (1857—1946) — русская певица и преподавательница пения.
 Муромцева-Бунина, Вера Николаевна (1881—1961) — жена И. А. Бунина, переводчица, мемуаристка, автор литературных статей.
 Муромцева, Ирина Викторовна (род. 1978) — российский журналист, теле- и радиоведущая, продюсер, режиссёр.

См. также 
 Илья Муромец
 Муромцево